

Persone 
 Jacques-Philippe Le Bas (1707-1783) – incisore e disegnatore francese
 Philippe-François-Joseph Le Bas (1764-1794) – politico francese

Geografia

Francia 
 Le Bas-Ségala – comune nel dipartimento dell'Aveyron Occitania)

Pagine correlate 
Bas
La bas